Кондратюк Нестор Павлович (; 5 апреля 1937, с. Людвинов Хелмского района Люблинской области, Польша — 6 июля 2014, Винница, Украина) — украинский актёр. Народный артист Украинской ССР.

Биография 
Родился 5 апреля 1937 года в с. Людвинов Хелмского района Люблинской области (Польша). Во время операции «Висла» 1945 года семью депортировали под Каменец-Подольский, в село Залесье. Когда начался голод, вынуждены были переехать на Волынь к родственникам, которые были также депортированными.

В 1952—1955 гг. учился в культпросвет училище г. Киверцы Волынской области. По окончании работал в течение года на должности методиста клубной работы в райцентре Киверцы Волынской области. В 1956 году Нестора Кондратюка призывают в ряды Советской армии в Винницу. Принимая активное участие в художественной самодеятельности Дома офицеров, он стал артистом балета, а после службы прошёл отбор в Винницкий театр.

В 1961 — 1965 годах учился в Киевском институте театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого на актерском факультете, курс В.Быковца. По окончании учебного заведения год работал в Одесском театре Октябрьской революции. С 1966 года — артист Винницкого муздрамтеатра имени Н. Садовского.

В 1974 году был удостоен звания Заслуженного артиста Украинской ССР. А в 1981 году Нестор Кондратюк получил звание Народного артиста Украинской ССР.

Семья 
В 1961 году женился на солистке балета Маргарите Галеже. В 1962 году них родился сын Максим, в настоящее время тележурналист, а в 1968 году появилась на свет дочка Екатерина. В 2005 году умирает жена Маргарита.

Роли в театре 
Нестор Кондратюк являлся ведущим артистом Винницкого театра им. Н. Садовского, сыграл свыше 200 ролей. Зрители хорошо знают его по ролям в спектаклях:
 Сталин — «Война» (Стаднюка). Реж. — В. Селезнёв,
 Швейк — «Бравый солдат Швейк» (Я. Гашека). Реж. — В.Лукашов,
 Кочубей — «Мазепа» (инсценировка В. Селезнёва по произведениям Б. Лепкого). Реж. — В. Селезнёв,
 Дьяк — «Маруся Чурай» (Л. Костенко). Реж. — В. Селезнёв,
 Иосиф, слуга Хлестакова — «Ревизор» (Н. Гоголя). Реж. — В. Селезнёв,
 Антонио — «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (Бомарше). Реж. — В. Селезнёв,
 Дед — «Осенняя мелодия» (В. Селезнёва). Реж. — В. Селезнёв,,
 Реб Мордхеле — «Хелемские мудрецы» (М. Гершензона). Реж. — В. Сикорский,
 Старик — «Незаконченная история» (В. Селезнёва). Реж. — В. Селезнёв.

Фильмография 
  — Встретимся в метро — метростроевец
  — Легенда о бессмертии
  — Игорь Саввович — Дмитрий Никитович Сиротин, полковник милиции
  — Земляки — Лагутин
  — Господи, прости нас грешных (Украина) — эпизод
  — Три плача по Степану (; Украина) 
  — Роковая ошибка (; Украина) — Платоненко
  — Возвращение Мухтара-2 (38-я серия «Старинная монета»)
  — Далёкий выстрел (Украина) — старик с ребёнком

Награды 
За весомый личный вклад в культурное развитие Украины, весомые достижения в профессиональной деятельности, многолетний добросовестный труд и по случаю годовщины подтверждения всеукраинским референдумом 1 декабря 1991 года Акта провозглашения независимости Украины указом президента Украины Виктора Ющенко в 2006 году награждён Орденом «За заслуги» III степени (Украина).

Примечания

Ссылка 
 ОУНБ им. К. А. Тимирязева : Персоналии.

Литература 
 Искусство Украины: Биографический справочник. К., 1997.

Персоналии:Винницкий музыкально-драматический театр имени Н. К. Садовского